Château Grimaldi kan syfta på: 

Château Grimaldi (Cagnes) – ett slott i Frankrike uppfört av medlemmar av familjen Grimalsi i Cagnes-sur-Mer. 
Château Grimaldi (Antibes) – ett slott i Frankrike uppfört av medlemmar av familjen Grimalsi i Antibes är byggt på grunden till en tidigare romersk borg. 
Château Grimaldi (Puyricard)  – ett slott i Frankrike uppfört av medlemmar av familjen Grimalsi i Puyricard nära Aix-en-Provence